Mróz (poln.: Frost, Raureif) bezeichnet:
 den früheren Namen der polnischen Radsportmannschaft Action-Uniqa

Mróz bzw. Mroz ist der Familienname folgender Personen:
 Agata Mróz-Olszewska (1982–2008), polnische Volleyballspielerin
 Bartłomiej Mróz (* 1994), polnischer Badmintonspieler
 Brandon Mroz (* 1990), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Daniel Mróz (1917–1993), polnischer Grafiker und Illustrator
 John Edwin Mroz († 2014), US-amerikanischer Politikberater
 Krzysztof Mróz (* 1977), polnischer Politiker
 Leonard Mróz (1947–2020), polnischer Opernsänger
 Mateusz Mróz (* 1980), polnischer Radrennfahrer
 Paweł Mróz (* 1984), polnischer Bobfahrer
 Remigiusz Mróz (* 1987), polnischer Schriftsteller und Jurist

Siehe auch:
 Mros
 Mross